Isole Arginuse
 Battaglia delle Arginuse
 Processo delle Arginuse